Валенти́на Че́рви (, род. 13 апреля 1976) — итальянская актриса.

Биография 
Валентина Черви — дочь режиссёра Тонино Черви и внучка итальянского актёра Джино Черви. Черви начала свою актёрскую карьеру в возрасте десяти лет, сыграв в фильме Карла Коти «Принеси мне луну». Она также исполнила роль на английском языке в фильме Джейн Кэмпион «Портрет леди».

Одна из её самых известных ролей — роль в фильме «Артемизия» режиссёра Агнеса Мерле. Этот фильм основан на истории жизни итальянской художницы Артемизии Джентилески (Валентина Черви) и изображает отношения между художницей и её учителем Агостино Тасси (Мики Манойлович), который учит её не только приёмам живописи, но и искусству любви.

Личная жизнь 
Замужем за режиссёром Стефано Мордини. У них двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки